Кайшев — фамилия.

 Кайшев, Владимир Григорьевич (род. 1954) — российский государственный деятель и учёный, председатель правительства Карачаево-Черкесской Республики, академик РАН.

